Община Бихач (, ) — боснийская община в составе Федерации Боснии и Герцеговины, расположенная на западе Федерации. Административным центром является город Бихач.

География 
На западе община Бихач граничит с Хорватией (а именно, с общинами  и ), на севере с боснийской общиной Цазин, на востоке с общинами Босанска-Крупа и Босански-Петровац, а на юге с общиной Дрвар.

На территории общины расположен  площадью 19600 га.

Население 
По состоянию на 1991 год в общине Бихач проживали 70732 человека. По оценке на 2012 год, население общины составляет 61564 человека.

В границах современной общины Бихач с учётом той части земель общины Дрвар, которые присоединены после Дейтонских соглашений 1995 года, национальный состав на 1991 год был следующим:

 Общее население: 72454 чел.
 Славяне-мусульмане: 46740 чел. (64,50 %)
 Сербы: 14391 (19,86 %)
 Хорваты: 5582 (7,70 %)
 Югославы: 4370 (6,03 %)
 Другие: 1371 (1,91 %)

Ссылки 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 31. oktobar 2012. godine

Общины Федерации Боснии и Герцеговины